Hiérothée ou Hierothée est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Hiérothée ou Hierothée est un prénom masculin désuet.

Hiérothée ou Hierothée peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Hiérothée d'Athènes ( ?), évêque martyr  (hiéromartyr) des premiers siècles ; fêté le 4 octobre.
 Hiérothée († 1745), ou Hierothée, dit « le Jeune », ascète au monastère d'Iviron au Mont Athos ; fêté localement le 13 septembre.

Religieux 
 Hiérothée  d'Antioche (°1800 - †1885) fut patriarche orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient du  au .
 Hiérothée  d'Alexandrie († 1845) fut pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique du  au .
 Hiérothée II d'Alexandrie († 1858) fut pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique du  au .

Références